Caracol se poate referi la:

Caracol, Mato Grosso do Sul, oraș din Brazilia
Caracol (Haiti), oraș din Haiti
Caracol (sit arheologic), sit arheologic din Belize

Vezi și
Caracolí, municipiu în Columbia
Caracul